Niektóre kościoły pod wezwaniem św. Jadwigi:

W Polsce 
 Kościół św. Jadwigi w Dębowej Łęce
 Kościół św. Jadwigi w Raciborzu
 Kościół św. Klary i św. Jadwigi we Wrocławiu
 Kościół św. Jadwigi w Zabrzu
 Konkatedra św. Jadwigi w Zielonej Górze
 Kościół św. Jadwigi w Żukowicach

Na świecie 
 Katedra św. Jadwigi w Berlinie

Zobacz też 
 parafie o tym wezwaniu

Jadwiga, św.